Соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр 1968 года в полусреднем весе (до 78 килограммов) прошли в Мехико с 23 по 26 октября 1968 года в «Ice Rink of the Insurgents».

Турнир проводился по системе с начислением штрафных баллов.

 0 штрафных очков в случае чистой победы или дисквалификации противника, а также неявки;
 0,5 штрафных очка в случае победы ввиду явного технического превосходства (на восемь и более баллов);
 1 штрафное очко в случае победы по баллам (с разницей менее восьми баллов);
 2 штрафных очка в случае результативной ничьей;
 2,5 штрафных очка в случае безрезультатной ничьей (пассивной ничьей);
 3 штрафных очка в случае поражения по баллам (с разницей менее восьми баллов);
 3,5 штрафных очка в случае поражения ввиду явного технического превосходства соперника (на восемь и более баллов);
 4 штрафных очка в случае чистого поражения или дисквалификации а также неявки.

Трое оставшихся борцов выходили в финал, где проводили встречи между собой. Встречи между финалистами, состоявшиеся в предварительных схватках, шли в зачёт. Схватка по регламенту турнира продолжалась 9 минут в три трёхминутных периода, в партер ставили менее активного борца. Мог быть назначен овертайм.

В полусреднем весе боролись 22 участника. Абсолютным и неоспоримым фаворитом перед Олимпийскими играми выглядел Виктор Игуменов, чемпион мира 1966 и 1967 годов, и по большому счёту, у него было равноценного конкурента. В категории выступали также чемпион мира, но по вольной борьбе Даниэль Робен (уже завоевавший «серебро» на этих играх по вольной борьбе), бронзовый призёр игр 1960 года Йон Цэрану, вице-чемпион мира Рудольф Веспер, но задача Игуменова совсем не выглядела невыполнимой. Однако в третьем круге Игуменов сенсационно оказался на лопатках во встрече c Харальдом Барли, максимальным достижением которого было 6 место на чемпионате Европы. Игуменов это объясняет самонадеянностью и тренерской ошибкой

Турнирный расклад оказался тоже необычным. После пятого круга в турнире остались три борца: Веспер, Робен и венгерский борец Карой Байко, то есть началась финальная часть турнира. Но оказалось, что все они между собой уже встречались, и не было необходимости проведения финальных встреч. Веспер, победив Робена и сведя вничью встречу с Байко, стал первым, Робен, проиграв Весперу и победив Байко, вторым, а Байко с ничьёй и поражением — третьим.

Призовые места

Первый круг 

¹ Снялся с соревнований
² Снялся с соревнований

Второй круг 

¹ Снялся с соревнований

Третий круг

Четвёртый круг

Пятый круг

Ссылки 
 Wrestling at the 1964 Wrestling at the 1968 Ciudad de México Summer Games:Men's Welterweight, Greco-Roman 
 Официальный отчёт игр

Примечания 

Борьба на летних Олимпийских играх 1968